Wilkinson je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 David T. Wilkinson (1935–2002) – americký kosmolog, specializující se na reliktní záření
 Denys Wilkinson (1922–2016) – britský fyzik
 Geoffrey Wilkinson (1921–1996) – anglický chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 James Hardy Wilkinson (1919–1986) – anglický matematik a informatik
 Johan Peter Wilkinson alias Jonny Wilkinson (* 1979) – anglický ragbista
 Marco Bulacia Wilkinson (* 2000) – bolivjský rallyový jezdec

v přechýlené podobě
 Kendra Wilkinsonová (* 1985) – americká herečka a modelka

Externí odkazy